Хант, Марша:
 Хант, Марша (1917—2022) — американская актриса и модель.
 Хант, Марша (род. 1946) — американская актриса, певица и писательница.